Исламская молитва (намаз) имеет разные формы в зависимости от времени совершения намаза, обстоятельств, сопровождающих данный намаз и событий, по случаю которых данный намаз производится. Наиболее заметное отличие намазов состоит в количестве ракаатов, совершаемых в намазе, хотя большая часть намазов состоит из двух ракаатов. Единственный намаз, который не имеет привычных ракаатов — это погребальная молитва (джаназа), которая совершается стоя с поднятием рук и произношением такбира между молитвами-дуа.

Пятикратная ежедневная молитва 

Самыми главными и известными являются пять молитв, которые совершаются мусульманами ежедневно в зависимости от времени суток. Совершение этих молитв является обязанностью каждого совершеннолетнего мусульманина и мусульманки.

 Фаджр ( — «рассвет») — обязательная двухракаатная утренняя (предрассветная) молитва. Время наступления молитвы Фаджр начинается с рассветом и заканчивается с восходом Солнца.
 Зухр ( — «полуденное время») — обязательная четырёхракаатная полуденная (обеденная) молитва. Время наступления молитвы Зухр начинается в полдень с момента, когда Солнце прошло через точку зенита и заканчивается с наступлением молитвы Аср, когда тень от предмета становится равной самому предмету.
 Аср ( — «предвечернее время») — обязательная четырёхракаатная послеполуденная (предвечерняя) молитва. Время наступления молитвы Аср наступает в тот момент, когда тень от объекта длиннее его в два раза. Заканчивается с наступлением вечерней молитвы (Магриб), с заходом Солнца.
 Магриб ( — «запад») — обязательная трёхракаатная закатная (вечерняя) молитва. Время начала совершения молитвы Магриб наступает в момент захода Солнца и заканчивается с наступлением ночной молитвы (Иша), с окончанием сумерек.
 Иша ( — ужин) — обязательная четырёхракаатная ночная молитва. Время совершения намаза начинается с исчезновением вечерней зари после заката Солнца и продолжается до рассвета (некоторые учёные считают, что время, до которого можно совершать Иша, заканчивается в полночь).

Обязательные молитвы 
Обязательные молитвы — это те молитвы, которые вменены в обязанность мусульманам, и за несовершение которых на них ложится грех.

Джаназа-намаз 
Джаназа-намаз ( — «похоронная молитва») — молитва, совершаемая перед погребением тела. Выполнение погребальной молитвы джаназа-намаз за упокой умершего мусульманина является коллективной обязанностью, и если ни один мусульманин из джамаата (общины) не совершит её, то весь джамаат впадает в грех.

Джума-намаз 

Джума-намаз ( — «соборная молитва», «пятничная молитва») — пятничная двухракаатная полуденная соборная молитва (джамаат-намаз), совершаемая вместо полуденной молитвы Зухр. Пятничная молитва является обязательной для совершеннолетних мужчин, постоянно проживающих в месте своего пребывания. Азан для данной молитвы возвещают дважды. После первого азана имам мечети читает проповедь, а после второго азана — специальную пятничную проповедь (хутба) на арабском языке. Обязательность пятничного намаза установлена в кораническом аяте, смысл которого заключается в следующем:

Ид-намаз 
Ид-намаз ( — «праздничная молитва»), — праздничная двухракаатная молитва, совершаемая через полчаса—час после восхода Солнца в день праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Праздничную молитву желательно совершать в мечети мужчинам и женщинам. Во время праздничной молитвы в первом ракаате семь раз произносится такбир. После праздничной молитвы имам произносит проповедь и поздравляет мусульман с праздником. В начале намаза, сложив руки под грудью (как при чтении суры «Аль-Фатиха»), произносят «Аллаху акбар», затем, опустив и сложив их под грудью, читают молитву-дуа: «Пречист Аллах, вся хвала Аллаху, и нет никого и ничего (бога, божества), кому следует поклоняться, кроме Аллаха, и превелик Аллах».

Желательные молитвы 
Желательные молитвы — это те молитвы, выполнение которых не является обязанностью мусульманина, и за несовершение которых на мусульманина не ложится грех.

Аввабин 
Желательный намаз, совершаемый между четвёртым (магриб) и пятым (Иша) намазами. Количество ракаатов: от 6 до 20 по желанию.

«Кто выполнит 6 ракаатов после намаза аль-магриб, тот получит прощение прегрешений, даже если их так много, как пены в океане».

Витр 

Витр ( — «нечётный») — заключительная желательная молитва, совершаемая после ночной молитвы (Иша) и состоящая из нечётного числа ракаатов. В последнем ракаате читается молитва, называемая Кунут. Витр-намаз совершается индивидуально (за исключением молитвы в месяц Рамадан, после Таравих-намаза). Витр относится к категории «Сунна-муаккада», то есть «утверждённой» Сунной регулярно придерживаться которой следует каждому мусульманину, и нежелательным является её оставление. Некоторые исламские ученые (преимущественно ханафиты) считали её одной из обязательных (ваджиб) молитв.

Вуду 
Вуду ( — «намаз омовения») — намаз, совершаемый сразу после совершения ритуального омовения, (до высыхания воды с поверхности омытых частей тела) если это время не макрух; он состоит из двух ракаатов.

Духа 
Духа ( — «утро») — утреннее время, когда совершается необязательный утренний намаз. Время выполнения: после полного восхода Солнца, и желательно, чтобы четверть дня уже прошла до полудня. Время намаза продолжается до полудня.

Ишрак 
Количество ракаатов: от 2 до 4. Время выполнения: через 15—20 минут после полного восхода Солнца.
Хадис: Кто выполнит утренний намаз (фаджр) с группой, и продолжая сидеть на том же месте, читает зикр до восхода Солнца, а потом выполнит два ракаата намаза-ишрак, тот получит награду как за хадж и умру.

В хадисе от Тибрани говорится о выполнившем намаз-ишрак, что все его грехи будут прощены, и если он умрёт в этот же день, то окажется в раю. А в хадисах от Тирмизи и Абу Дауда сказано, что Аллах станет помогать в выполнении работы в течение всего дня тому, кто выполнил намаз-ишрак. Лучше всего выполнить намаз-ишрак как описано в первом из приведённых хадисов, тем не менее намаз-ишрак можно также прочесть через 15—20 минут после восхода Солнца, даже если после утреннего намаза и до намаза-ишрак занимался не зикром, а земными делами. Однако в этом случае награда будет намного меньше.

Исламский учёный Султан Баху передал в своём духовном наследии, что намаз-ишрак чрезвычайно важен. Своим последователям он советовал регулярно выполнять этот намаз, так как это приносит большое благословение — в моменты распространения первых солнечных лучей духовность возрастает в тех, кто читает намаз-ишрак.

Кусуф и Хусуф 
Кусуф ( — «солнечное затмение»), Хусуф ( — «лунное затмение») — групповой намаз, совершаемый во время солнечного (кусуф) и лунного (хусуф) затмения. Молитву затмения (салят аль-кусуф) следует совершать в два ракаата, в которых Коран читается вслух. Молитвы Кусуф и Хусуф совершаются с начала затмения и до полного появления небесного светила.

Истиска 
Истиска () — групповой намаз, состоящий из двух ракаатов, в котором молящиеся просят Аллаха ниспослать дождь в период засухи. В сунне пророка Мухаммеда есть хадисы, рассказывающие о том, как совершалась молитва испрашивания дождя.

Передают, что ‘Абдулла ибн Зейд, да будет доволен им всевышний Аллах, рассказывал: «Я видел Посланника Аллаха ﷺ в тот день, когда он вышел за пределы Медины, чтобы обратиться к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя. При этом он повернулся спиной к людям и лицом к кибле (то есть Заповедной мечети в Мекке), перевернул свой плащ, а потом совершил два ракаата, читая Коран вслух».

Передают, что Анас, да будет доволен им всевышний Аллах, рассказывал: «В одну из пятниц, когда Пророк ﷺ стоял перед людьми и произносил проповедь, в мечеть вошел мужчина. Он вошел через дверь, расположенную напротив кафедры, встал лицом к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: „О Посланник Аллаха! Наше имущество погибло, а по дорогам стало невозможно передвигаться! Помолись же Аллаху, дабы Он ниспослал нам спасительный ливень!“ Посланник Аллаха ﷺ воздел руки и сказал: „О Аллах, ниспошли нам дождь! О Аллах, ниспошли нам дождь! О Аллах, ниспошли нам дождь!“ (Аллаахумма агыснаа! Аллаахумма агыснаа! Аллаахумма агыснаа! в другой версии: „Аллахумма скына“) Клянусь Аллахом, в это время мы не видели на небе ни облаков, ни туч, а между нами и горой Са‘ль не было ни домов, ни иных строений и вдруг из-за горы появилось облако по форме похожее на щит, а когда оно заняло середину неба, то стало распространяться, а потом полил дождь. Клянусь Аллахом, после этого мы не видели солнца целых шесть дней! В следующую же пятницу, когда Посланник Аллаха ﷺ произносил проповедь, некий муж вновь вошел в мечеть через ту же дверь. Он встал напротив Посланника Аллаха ﷺ и сказал: „О Посланник Аллаха! Наше имущество погибло, а по дорогам стало невозможно передвигаться! Помолись же Аллаху, дабы Он остановил дождь!“ Посланник Аллаха ﷺ вновь воздел руки и сказал: „О Аллах, вокруг нас, а не на нас! О Аллах, пусть дождь падает на холмы, пригорки, русла и растения на пастбищах“. После этого дождь прекратился, а когда мы вышли наружу, уже выглянуло солнце». Один из рассказчиков хадиса по имени Шарик спросил Анаса: «Это был тот же мужчина?» Анас ответил: «Я не знаю».

Истихара 
Истихара () — намаз, состоящий из двух ракаатов, в котором молящийся просит всевышнего Аллаха помочь ему принять правильное решение по тому или иному вопросу. Совершение истихары начинается с исполнения двух ракаатов суннат-намаза и заканчивается произнесением следующей молитвы-дуа:

Перевод: О, Аллах! Вот я прошу Тебя о благе через Твоё знание и о способности через Твоё Могущество и прошу (Твоей милости) из Твоей бесконечной Щедрости. Ибо воистину у Тебя Могущество, а у меня нет. Ты знаешь всё, а я не знаю. Ты — Великий Обладатель знания обо всём.

О, Аллах! Если, по Твоему Знанию, это дело станет благом для моей веры (дин), для моей жизни и для исхода моих дел, то предопредели мне его и сделай его лёгким для меня, и благослови меня в нём.

Но если, по Твоему Знанию, это дело станет злом для моей веры, для моей жизни и для исхода моих дел, то отведи его от меня и отведи меня от этого, и предопредели для меня благо, где бы оно ни было, и сделай так, чтобы я был им доволен.

Ратибат 
Ратибат () — желательные двухракаатные молитвы, совершаемые до и после обязательных (фард) намазов. В случае отсутствия возможности своевременного совершения ратибат-намаза его возмещение не обязательно. По мазхабу имама Шафии, совершить по четыре ракаата до и после обеденного намаза является желательным (суннат), а совершить по два ракаата до и после настоятельно рекомендуемым (муаккад). Ниже в таблице приведено количество ракаатов ратибат-намазов до и после каждой молитвы.

Тасбих 
Намаз-тасбих () — намаз, совершаемый для раскаяния в совершённом грехе. Намаз-тасбих имеет четыре ракаата, совершаемые вместе или два раза по два ракаата. После дуа «Субханака…» до чтения суры «аль-Фатиха» читают формулу-тасбих (Субханаллаhи ва-ль-хамдулилляhи ва ля иляhа илля ллаhу валлаhу акбар) 15 раз. Эту же молитву «тасбих» по десять раз читают при поясном поклоне и после него, затем в земном поклоне и после него, снова во втором земном поклоне и поднявшись. Молитву «тасбих» читают после чтения соответствующих молитв, читаемых в каждой позе. Таким образом, тасбих читается в каждом ракаате по 75 раз, а во всех четырёх ракаатах суммарно З00 раз.

Тауба 
Тауба () — простой двухракаатный намаз, который совершается, когда верующий раскаивается в своих грехах и просит прощения у Аллаха. Этот намаз совершают как обычный желательный (нафиль) намаз. После суры «Аль-Фатиха» читают любую другую суру. Совершив этот намаз, поднимают руки в дуа, проявляя смирение и покорность (хушу’ и худу’) и плачут пред Аллахом, прося у него прощения.

Тахаджуд 
Тахаджуд (), Киям аль-Лейль ( — «ночное стояние») — желательный намаз, который совершается после обязательной ночной молитвы (Иша) и длится до появления зари. В месяц Рамадан совершается ночная молитва, состоящая из нескольких двухракаатных молитв, которая называется таравих (). Таравих выполняется после ночной молитвы (Иша) перед намазом витр.

Тахият аль-масджид 

Тахият-уль-масджид ( — «приветствие мечети») — намаз, совершаемый после входа в мечеть. До совершения этого намаза мусульманам нежелательно садиться и приветствовать находящихся в мечети мусульман. Если в мечети совершить любой из желательных намазов, будь то Духа, Ишрак или Аввабин, то в этом случае он заменяет намаз тахият уль-масджид.

Хаджат 
Хаджат () — намаз, совершаемый с намерением претворения в жизнь какого-либо желания либо при острой нужде. В этом намазе мусульмане просят Аллаха избавить их от трудностей, жизненных проблем и неудач. Намаз совершается после обязательного ночного намаза (Иша) и состоит из 2, 4 или 12 ракаатов.

Формы совершения молитв

Индивидуальный намаз 
Индивидуальный намаз совершается индивидуально как мужчиной, так и женщиной. Почти все желательные намазы совершаются индивидуально и совершение их коллективом (джамаатом) .

Женский намаз 

Намаз женщины немного отличается от мужского. Главное отличие — это прикрытие аврата, который у женщин включает всё тело кроме лица и кистей рук. К другим менее важным (и не везде принятым) отличиям относятся:
 В поясном и земном поклонах женщины держат живот близко к бёдрам, и также близко прижимают к телу локти.
 Читая молитвы, которые произносятся вслух, женщины не повышают голос.
 Во время чтения суры Аль-Фатиха женщины располагают руки на груди, положив одну ладонь на другую.
 Совершая руку, женщины лишь слегка сгибают спину и колени, не расставляя пальцы на коленях.
 Если имам совершит ошибку во время намаза, то она должна хлопнуть в ладоши, ничего при этом не произнося.

Джамаат-намаз 
Джамаат-намаз () — коллективный намаз, обязательный намаз совершаемый двумя и более лицами. Совершение намаза в коллективе является значимым суннатом (муаккад), который приравнивается к обязательному. Для мужчин совершение джамаат-намаза в мечети более чем в 27 раз ценно, чем индивидуальный намаз, а для женщин ценнее считается намаз, совершённый дома.

Руководит молитвой имам, а все остальные молящиеся (мамумы) стоят за ним в ряд. Женщина-имам должна стоять посередине в одном ряду с другими женщинами. Опоздавший начинает намаз с произнесения слов «Аллаху Акбар» с одновременным намерением о совершении намаза, а затем он следует в своих действиях за имамом. По окончании коллективного намаза опоздавший восполняет невыполненные ракааты.

Каср 
Каср ( — «сокращённая молитва») — видимое объединение двух намазов, применяемое, когда человек находится в пути. Первый из намазов читается в самом конце предписанного времени, а второй в самом начале. Если путник (мусафир) находится в пути во время наступления первой молитвы, то он останавливается для её совершения только во время наступления следующей, и объединяет их, откладывая первую на время второй (джаму тахир).

Хауф 
Хауф ( — «страх») — намаз страха, форма коллективного намаза, при котором две группы молящихся поочерёдно совершают коллективный намаз за имамом. Впервые был применён пророком Мухаммедом перед битвой при Ухуде. Намаз Хауф совершается при угрозе нападения со стороны хищников, при извержениях вулкана, землетрясениях, наводнениях и так далее. В намазе, который совершается во время опасности, ошибки не принимаются во внимание.

Примечания

Ссылки